Тюленьга — река в России, протекает в Архангельской области. Впадает в реку Пукшеньгу в 66 км от её устья по левому берегу. Длина реки — 70 км, площадь водосборного бассейна — 338 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от впадения реки Вага до устья, без реки Пинега, речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020300412103000034383
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103003438
 Код бассейна — 03.02.03.004
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Архангельской области
Притоки Пукшеньги